Группа 7 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Англии, Бельгии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Эстонии. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

6 мячей

  Карен Карни

  Даниэль Картер

  Милена Николич

5 мячей

  Джилл Скотт

4 мяча

  Тесса Вулларт

  Жанис Кайман

3 мяча

  Никита Пэррис
  Тине де Кеньи

  Мирела Тенков

  Елена Чубрило

2 мяча

  Джемма Дэвисон
  Фран Кёрби
  Иззи Кристиансен

  Эллен Уайт
  Жюли Бисманс
  Элке ван Горп

  Алине Зелер
  Мо Каутереелс

1 мяч

  Алекс Гринвуд
  Рейчел Дейли
  Джо Поттер
  Сесиль де Гернье
  Одри Демустье

  Лаура Делоосе
  Тине Шрайверс
  Сара Ючель
  Мерьема Медич
  Антонела Радельич

  Йована Дамнянович
  Милица Миятович
  Мария Радойчич
  Виолета Слович

1 автогол

  Николина Диякович

  Невена Дамьянович

  Инна Злиднис

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017